Buković kan syfta på:

Kroatien 

 Buković (ort i Kroatien), Zadars län,

Nordmakedonien 

 Bukovik (bergskedja),